Жарко́й:

 Жарко́й — ора́нжевый, ра́нжевый, цвета апельсина, красножёлтый.

Фамилия 
 Жаркой, Семён (?— ?) — забайкальский казак, полный Георгиевский кавалер, участник конвоев многих важнейших географических экспедиций конца XIX — начала XX века, старший урядник Верхнеудинского полка.
 Жаркой, Филипп Михайлович (род. 1921—2022) — советский офицер, полковник, участник Великой Отечественной войны, трижды тяжело ранен, семикратный орденоносец, автор неоднократно издававшейся книги "Танковый марш" об истории отдельных танковых соединений и  практике ведения танкового боя.

См. также 

 Жарковский (значения)
 Жарких
 Жариков
 Жарков
 Жаров
 Жарко

Примечания

Литература